Eidographe est le surnom donné à un bibliothécaire d'Alexandrie: Apollonius Eidographe (bibliothécaire vers 185  - 175 ) successeur d'Aristophane de Byzance et prédécesseur d'Aristarque de Samothrace;
 L'eidographe de Wallace est une alternative au pantographe pour reproduire des formes avec changement d'échelle.